Малояблоново — село Прохоровского района Белгородской области. Относится к Плотавскому сельскому поселению.

История 
Из переписных книг Белгородского уезда за 1646 и 1678 годы известно, что село Малояблоново, как и село Шахово, появилось между 1646 и 1678 гг. Село входило в состав Шаховской волости Корочанского уезда. В селе у крестьян имелись большие наделы земли (в среднем 14 десятин на двор), также кроме земледелия жители села занимались дужным промыслом. В XIX веке в центре села находился приход Николаевской церкви. После упразднения Курской губернии и Шаховской волости с 1928 года село стало относиться к Прохоровскому району Белгородского округа Центрально-Чернозёмной области. В 30-х годах прошлого века на западной окраине села был организован колхоз «Путь Ленина». После распада СССР колхоз постепенно пришёл в упадок и прекратил своё существование.

С 1935 по 1956 село Малояблоново входило в состав Беленихинского района. С 1956 года относится к Прохоровскому району.

География 
Расположено в 12 км к юго-западу от Прохоровки и в 2-х км западнее села Плота на высоте 215—230 м над уровнем моря. На западной окраине села с севера на юг тянется лог Сухая Плата шириной 200—300 м и глубиной 20-25 м. В селе с 1998 года проведено центральное газоснабжение и асфальтобетонное покрытие дорог всех улиц, имеется магазин и медицинский пункт. В центре села находится здание бывшей Малояблоновской восьмилетней школы (функционировавшей до 1995 года).

В селе находятся несколько небольших водоёмов. С запада местность изрезана балками (логами, ярами), оврагами, по которым разбросаны рощи и дубравы. С севера и юга тянутся поля, разделенные лесополосами. В 1,5 км к югу от села расположено урочище Ямное, на восточной границе которого находится гидротехническое сооружение пруда (кадастровый номер 914—008). Рядом с дамбой находится родник.

Население 

Население села состояло из крестьян и ремесленников и на протяжении 19 века и первой половины 20-го века стабильно составляло около 1 000 человек.

По итогам 10-ой ревизии (переписи населения) проведённой в 1858 году в селе Малояблоново Корочанского уезда насчитывалось «417 душ мужского пола».

По документам переписи 1885 года: «В селе Малояблоново Шаховской волости Корочанского уезда — 150 дворов крестьян государственных четвертных, 1130 жителей (554 муж., 576 жен.), грамотных 42 мужчины и 3 женщины из 30 семей, до ближайшей школы 5 верст; без земельного надела в селе только один двор (2 муж. и 5 жен.), у крестьян — 300 рабочих лошадей, 200 коров, 1208 овец и 146 свиней, в селе — 9 „промышленных заведений“, 2 торговые лавки и кабак.»

В 1890 г. в с. Мало-Яблоново Корочанского уезда — 1010 жителей (500 муж., 510жен.).

С июля 1928 года с. Малояблоново в Прохоровском районе Белгородской области — центр Малояблоновского сельсовета, в который входили села:

1. Малояблоново. (на 1 января 1932 г. 1192 жителя);

2. Жимолостное (704 жителя);

3. Плота (1250 жителей);

4. хутора Дальний Должик (110 хуторян) и Ямное (35 хуторян). На данный момент эти хутора прекратили своё существование.

Вследствие урбанизации и других факторов с середины 20-го века произошло резкое сокращение населения села. Так на 17 января 1979 года в Малояблоново проживало 225 человек, на 12 января 1989 года — 191 человек (83 мужчины и 108 женщин), в 1997 году — 86 домовладений и 181 житель.

Минимальное количество жителей за всю историю переписей населения было отмечено в 2001 году и составило 160 жителей.

В последние годы отмечается небольшой прирост населения и по переписи 2010 года население села составляет 201 человек.

Экономика 
 ООО «Плотавское» — предприятие агропромышленного комплекса. Выращивание зерновых, зернобобовых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, сахарной свеклы, молочное животноводство. Персонал 98 человек.
 В 2007 году открылся комплекс по переработке биологических отходов животного происхождения ЗАО «Русские протеины» в селе Жимолостное (в 3-х км к югу от Малояблоново). На предприятии осуществляется переработка отходов животноводства и птицеводства всего региона, из которых производятся комбикорма. Мощность предприятия рассчитана на переработку 150—200 т сырья в сутки.
 ЗАО «Свинокомплекс Прохоровский» (три промплощадки в с. Шахово, с. Кураковка, с. Рындинка).

Достопримечательности 
Бюст земляка, сына полка Лени Джуса, погибшего на фронте.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Вокруг света (Прохоровский район)

Населённые пункты Прохоровского района